Super-8 puede hacer referencia a:
Super-8, un formato de película cinematográfica;
Super 8 una película de cine de 2011 dirigida por J. J. Abrams;
Super 8, álbum del grupo español Los Planetas;
 Super 8, una marca de chocolate de Nestlé; o
 Súper 8, un torneo de baloncesto argentino.